Kennedy Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kennedy Bridge (Minnesota), ID-Nr. 89001832
 Kennedy Bridge (Pennsylvania), ID-Nr. 74001770

Siehe auch:

 Kennedybrücke